«100%» — песня американской певицы Мэрайи Кэри. Планировалась к выпуску в качестве основного саундтрек-сингла из фильма «Сокровище», но позже была включена в альбом AT&T Team USA Soundtrack Зимних Олимпийских игр 2010. Песня должна была появиться на отменённом тринадцатом студийном альбоме ремиксов Angels Advocate, хотя никогда не предполагалось выпускать её в качестве сингла из этого альбома.

Позиции в чартах 
Продажи песни за первую неделю составили 17 713 копий.

Хронология релиза

Примечания 

Синглы 2010 года
Песни 2010 года
Песни Мэрайи Кэри
Поп-баллады
Ритм-энд-блюз-баллады
Баллады 2010-х годов